2 miejscowości w Estonii:
 Laoküla – wieś w prowincji Sarema, w gminie Kaarma.
 Laoküla – wieś w prowincji Harju, w gminie Keila.